

Климовське сільське поселення — сільське поселення, Ібресинський район, Чувашія
 Климовське сільське поселення — сільське поселення, Череповецький район, Вологодська область